Alfredo Campoli (1906-1991), violoniste britannique né italien ;
 Chris Campoli (né en 1984), joueur canadien de hockey sur glace.

 Campoli Appennino, commune italienne du Latium ;
 Campoli del Monte Taburno, commune italienne de Campanie.